Aaron Burr (1755-1836), aventurier et homme politique américain.
 Clive Burr (1958-), batteur anglais.
 Courtney Burr (1891-1961), producteur de théâtre américain.
 Henry Burr (1882-1941), chanteur canadien.
 Jannette Burr (1927-), skieuse alpine américaine.
 Jeff Burr (1963), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Joseph Burr Tyrrell (1858-1957), explorateur et historien canadien.
 Raymond Burr (1917-1993), acteur canadien.
 Richard Burr (1955-), homme politique américain.
 Shawn Burr (1966-2013), ancien joueur de hockey sur glace canadien.

Voir également 
 BUR

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme